Алкојонки има више значења:

 Алкојонки (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Алкојонки (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику